Оскар Пешель (,  — , ) — немецкий географ и антрополог, много способствовавший новой постановке землеведения и возбуждению усиленного интереса к этой науке в Германии. Благодаря его исследованиям рельефа земной поверхности ныне признаётся одним из родоначальников геоморфологии.

Биография 
Родился в семье офицера. В 1845—1848 годах изучал право в Лейпциге и Гейдельберге. После окончания университета некоторое время входил в состав редколлегии журнала Augsburger Allgemeine Zeitung. Редактируя в течение 17 лет (1854—1871) еженедельный журнал «Ausland», он превратил его из обозрения духовной и нравственной жизни народов в «обозрение новых исследований в области природы, землеведения и народоведения». Едва ли не первый в Германии он ещё в начале 1860 года обратил внимание на книгу Чарльза Дарвина «Происхождение видов» и посвятил несколько статей общедоступному изложению нового учения. После выхода в свет его «Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen» (Штутгарт, 1858; 2-е издание — 1877; переведено и на русский язык) основанная баварским королём Максимилианом II комиссия для составления истории отдельных наук предложила Пешелю написать историю географии, что он и исполнил в 1865 году в обстоятельном труде «Geschichte der Erdkunde bis auf A. v. Humboldt und K. Ritter» (Мюнхен, 1865; 2-е издание, А. Руге, вышло уже после смерти автора; другие статьи Пешеля, «Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde», изданы Левенбергом, Лейпциг, 1877—1879).

Сборник статей Пешеля по вопросам общего землеведения издан в 1870 году под заглавием «Neue Probleme der vergleichenden. Erdkunde als Versuch einer Morphologie der Erdoberfläche» (Лейпциг, 1870; 4-е издание — 1883; два русских перевода). В основании этих талантливо написанных очерков лежит стремление ввести в изучение земной поверхности такие же сравнительные методы, какие были применены в сравнительной анатомии для изучения организации животных, дабы исследовать причинные связи в природе; Пешель одним из первых начал активно составлять топографические карты для своих исследований, чем значительно обогатил сравнительную методологию, но при этом допускал формализацию сравнительного метода, поскольку изучал происхождение и классификацию различных форм рельефа лишь на основе их морфометрических данных и конфигурации. Эти очерки устарели уже к концу XIX века, но в своё время они указали новые цели и пути географического изучения. Другой ряд статей, о воздействии природы разных стран на развитие человеческой культуры, положил основание новому большому труду Пешеля под названием «Völkerkunde» (1875; 7 изданий; есть русский перевод). Это — одно из лучших общих и доступных сочинений для ознакомления с бытом и условиями жизни менее культурных народов. В своих работах Пешель выделял семь человеческих рас: австралоиды, монголоиды (к которым относил и индейцев), негроиды, бушмены (капоиды), дравиды и европеоиды.

В апреле 1871 года Пешель занял кафедру географии в Лейпцигском университете. В короткое время он успел значительно поднять преподавание землеведения и подготовить несколько учеников, поведших далее начатое им дело. Своими трудами Пешель оказал немалое влияние на новейшее развитие географии в Германии, где она до него находилась под чрезмерным влиянием школы К. Риттера, видевшей в обозрении земной поверхности только как бы введение к изучению человеческой истории. Пешель указал на собственные задачи землеведения, долженствующего опираться на данные естествознания. Хотя он не имел обширной естественно-научной подготовки и деятельность его как профессора продолжалась недолго (четыре года), тем не менее с именем его многие связывали наступление нового периода в истории географии в Германии.

Интересные факты 
Именно Пешелю принадлежит фраза, которую часто ошибочно приписывают Отто фон Бисмарку: «Битву при Садове выиграл прусский школьный учитель.» В точности фраза звучала так: «…Народное образование играет решающую роль в войне… когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем» (газета «Заграница», июль 1866 г.).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Географы Германии
Геоморфологи
Члены Саксонской академии наук
Члены Баварской академии наук